Епи́скоп Кири́лл (в миру Кири́лл Семёнович Терле́цкий (1540-е — 21 мая 1607) —  православный, затем униатский епископ Луцкий и Острожский. Один из инициаторов и лидеров Берестейской церковной унии 1596 года.

Биография 
Дата рождения неизвестна. Родился, видимо, в Пинске. Происходил из небогатого православного шляхецкого рода. В молодости занимал судебную должность, хорошего образования не получил. Впоследствии принял духовное звание и в 1560-х годах был протопопом в Пинске. После смерти жены принял монашество (1572) был возведён (назначен) в сан епископа Пинского и Туровского. Занимался защитой имущественных прав церкви и увеличением архиерейских доходов.

В 1585 году занял пост епископа Луцкого и Острожского. Неоднократно судился за земли и имущество. Вместе с епископом Владимирским и Берестейским Ипатием Потеем явился инициатором создания унии.

В августе 1589 года Константинопольский патриарх Иеремия II назначил Терлецкого своим экзархом.

В 1595 году вместе с Потеем ездил в Рим, где присягнул на иерархическое подчинение Папе Римскому. После возвращения из Рима, Терлецкий и Потей открыли в Бе́ресте церковный собор, на котором 8 октября 1596 года уния была торжественно объявлена. На соборе часть православных епископов низложила Кирилла, но он получил от короля особую охранительную грамоту и в пожизненное управление Кобринский Спасский монастырь, со всеми имениями.

После подписания унии продолжал вести прежний образ жизни: вёл веселую жизнь богатого магната. Киевский митрополит Михаил Рогоза называл его «райским змеем» и «коварной лисицей». Похоронен в Луцком кафедральном соборе.

Литература 
 Левицкий О. Кирилл Терлецкий, епископ Лужский и Острожский. — [Санкт-Петербург]: типография т-ва «Обществ. польза», ценз. 1885. — 34 с.
 Левицкий О. Южнорусские архиереи в XVI—XVII веках // Киевская Старина, 1889. I, 49 — 100.
 Жукович П. Н. Сеймовая борьба православного западнорусского дворянства с церковной унией. — Санкт-Петербург, 1901.
 
 

Епископы Русской униатской церкви
Похороненные в Луцке